

Шард — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Ігіу.

Шард — річка, ліва притока Дудвагу.